Центра́льная Финля́ндия, или Ке́ски-Су́оми (, ) — область в Финляндии. Граничит с областями Пяйят-Хяме (на юге), Пирканмаа (на юго-западе), Южная Остроботния (на западе), Центральная Остроботния (на северо-западе), Северная Остроботния (на севере), Северное и Южное Саво (на востоке).

Площадь области — 16 703 км², население — 275 161 чел. (2012).

С 1960 по 1997 год границам нынешней области примерно соответствовала губерния с тем же названием. После укрупнения губерний с 1997 года до 2010 года область входила в губернию Западная Финляндия.

Общины 
Центральная Финляндия делится на 23 общины (муниципалитета), шесть из которых — городские, остальные — сельские.

Экономика 
По ВВП на душу населения в 2017 г. регион занимал 13-е место (из 19 регионов) в Финляндии с показателем 29 076 евро на человека.

Примечания

Ссылки 
 Официальный туристический гид в Центральную Финляндию
 Keski-Suomi.fi
 Keski-Suomi.ru — Ювяскюля и вся Центральная (Средняя) Финляндия по-русски

Центральная Финляндия